БСД може да се отнася за две български партии:
 Българска социалдемокрация
 Български социалдемократи